Páll Melsted er navnet på flere personer:

 Páll Melsted (1791-1861) – dansk-islandsk jurist, amtmand og politiker
 Páll Melsted (1812-1910) – dansk-islandsk jurist, embedsmand og politiker, søn af den foregående